Josef Schagerl ist der Name folgender Personen:

* Josef Schagerl senior (Josef Johannes Schagerl; 1872–1953), österreichischer Bildhauer 
 Josef Schagerl junior (1923–2022), österreichischer Bildhauer